Wonders Of The Younger — шестой студийный альбом американской поп-панк группы Plain White T's, выпущенный 7 декабря 2010 года на лейбле Hollywood Records. В чартах пластинка достигла 23 позиции в Top Rock Albums, 4 в Top Modern Rock/Alternative Albums и 149 в Billboard 200. Все песни альбома продюсировал Иэн Киркпатрик (:en:Ian Kirkpatrick).

Первым синглом, вышедшим 3 октября, стала песня «Rhythm of Love».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Hollywood Records